Einaudi steht für: 

 Einaudi, italienisches Verlagshaus
 Cyclecars Einaudi, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Einaudi ist der Familienname von:

 Giulio Einaudi (Verleger) (1912–1999), italienischer Verleger, Sohn von Luigi Einaudi
 Giulio Einaudi (1928–2017), Apostolischer Nuntius in Kroatien
 Jean-Luc Einaudi (1951–2014), französischer Historiker
 Jessica Einaudi (* ≈1984), italienische Sängerin und Songwriterin, Tochter von Ludovico Einaudi
 Ludovico Einaudi (* 1955), italienischer Komponist und Pianist, Enkel von Luigi Einaudi
 Luigi Einaudi (1874–1961), italienischer Politiker und Finanzwissenschaftler
 Renato Einaudi (1909–1976), italienischer Mathematiker